Газенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Газенко, Олег Георгиевич (1918—2007) — советский и российский физиолог, академик Российской академии наук, генерал-лейтенант медицинской службы.
 Газенко, Роман Владимирович (род. 1963) — российский режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий, публицист, политтехнолог.